De Baureihe 189 van het Siemens-type ES 64 F4 is een elektrische locomotief bestemd voor het goederenvervoer van DB Schenker Rail en via leasebedrijven aan andere vervoerders.

Geschiedenis 
In de jaren '90 gaf de Deutsche Bundesbahn aan de industrie opdracht voor de ontwikkeling van nieuwe locomotieven ter vervanging van oudere locomotieven van de typen 103, 151, 111, 181.2 en 120. Hierop presenteerde Krauss-Maffei in München-Allach in 1992 het prototype EuroSprinter. Uit dit prototype ontstond een groot aantal varianten.

In 2003 werden de drie prototypelocomotieven 189 001 t/m 189 003 (I) van DB overgenomen en ingedeeld in het park van de leasemaatschappij Dispolok, toen een bedrijfsonderdeel van Siemens. In 2006 werden deze locomotieven verkocht aan de Italiaanse leasemaatschappij Rail Traction Company SpA (RTC).

In 2003 werden nieuwe locomotieven als 189 001 t/m 189 003 (II) aan de Deutsche Bahn (DB) geleverd, gevolgd door de serie 189 004 t/m 100.

In 2006 werden tien locomotieven de 189 090 t/m 099 aan Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) verkocht als ES 64 F4 990 t/m ES 64 F4 999. Een deel werd door ander bedrijfsonderdelen van Deutsche Bahn (DB) voor onder meer doorgaand personenvervoer van MRCE gehuurd. Een aantal van deze locomotieven zijn aan onder meer vervoerders zoals ACTS en ERS Railways verhuurd.

In maart 2010 werd begonnen met de plaatsing van automatische UIC-koppelingen op 18 locomotieven voor de ertstreinen tussen de Maasvlakte en Dillingen/Saar. Deze locomotieven vervangen op het Nederlands traject locomotieven van het type 6400 met koppelwagen en op het Duits traject locomotieven van de serie 151.

Constructie en techniek 
De locomotief heeft een stalen frame. De tractie-installatie is uitgerust met draaistroom en heeft driefasige asynchrone motoren in de draaistellen. Iedere motor drijft een as aan. De drie prototype locomotieven 189 001 - 003 (I) van de Deutsche Bahn (DB) hadden onder meer een groter gewicht.

Nummers 
De locomotieven werden door DB Schenker Rail en als volgt genummerd en naast Duitsland ingezet in de vermelde landen:

Overzicht 189'ers in Nederland per 1 April 2021 
Een leeg vakje onder de kop "Huidige Vervoerder" betekent dat de locomotief per 1 April 2021 geen huurder heeft.

Treindiensten 
De locomotieven worden door DB Cargo ingezet in het goederenvervoer in Duitsland, Nederland en naar Polen en Tsjechië (verdeling zie nummers).

Literatuur 
 Spoorwegen; diverse jaargangen. Gerrit Nieuwenhuis, Richard Latten. Uitgeverij de Alk BV, Alkmaar.

Zie ook
 Lijst van Duitse spoorwegmaatschappijen

Externe link 
  DB Schenker Rail - Officiële website

189
Nederlands spoorwegmaterieel
Baureihe 189